Tilia steht für:
 Linden (Gattung), eine Pflanzengattung
 (1229) Tilia, einen Asteroiden
 Tilia (Stiftung), eine Stiftung, die soziale Einrichtungen in Bern und Umgebung betreibt

Siehe auch:
 Tilia Slovenia Open 2013
 Tilia Slovenia Open 2014